Севрен има више значења:
 Северн (река)
Севрен (Мериленд)
 Севрен (Северна Каролина)